Michael Gordon (1909-1993) – regista statunitense
 Michael Gordon (1909-2008) – montatore britannico
 Michael Z. Gordon (1941) – produttore cinematografico e attore statunitense
 Michael J. C. Gordon (1948-2017) – informatico britannico
 Michael R. Gordon (1951) – giornalista statunitense
 Michael Gordon (1955-2018) – giornalista australiano
 Michael Gordon (1956) – compositore statunitense
 Michael Zev Gordon (1963) – compositore britannico
 Michael Gordon (1983) – rugbista australiano
 Michael Gordon (1984) – calciatore inglese
 Michael Gordon (...) – atleta statunitense

Pagine correlate 
 Gordon